605 км, 605-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 605 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Мордовия). Код 641237.
 605 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Алтайский край). Код 836620.